Vrata – miejscowość w Chorwacji, w primorsko-goranskiej županii
 Vrata – miejscowość w Rumunii, w okręgu Mehedinţi
 Vrata – miejscowość w Słowenii, w gminie Dravograd
 Vrata – miejscowość w Słowenii, w gminie Šmartno pri Litiji
 Vráta – przełęcz w Małej Fatrze na Słowacji
 Wrota (słow. Vrata) – żleb w Tatrach Zachodnich